Градови у Аризони
Википројект географија/Насеља у САД